Varanosaurus ( « lézard de moniteur ») est un genre éteint de synapsides pélycosauriens qui a vécu au Kungurien (Permien inférieur). Ce genre n'est représenté que par une seule espèce, Varanosaurus acutirostris.

Description 
Comme son nom l'indique, Varanosaurus peut sembler superficiellement similaire aux varanidae actuels. Varanosaurus avait un crâne aplati, allongé et un museau pointu avec une rangée de dents pointues, y compris deux paires de pseudocanines visibles, ce qui implique qu'il était un prédateur actif. Varanosaurus vivait probablement dans des marais, en concurrence pour la nourriture avec Ophiacodon, d'une taille plus grande.

Classification 
Voici un cladogramme à partir de l'analyse de :

Notes et références

Liens externes 

 
 

Genre de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1904